Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 204 dans le monde.

 Route fédérale 204 en Allemagne
 Route 204 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 204 au Québec, Canada
 Route 204 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 204 en France
 Route régionale 204 en Slovénie